Maartenscollege (Haren)
 Maartenscollege (Maastricht)
 Maartenscollege (Tegelen)